Voici la liste des souverains de Halych qui constituait d'abord une principauté indépendante avant de s’allier à la Volhynie pour former le royaume de Galicie-Volhynie, annexé par la Pologne en 1340. À la suite du premier partage de la Pologne en 1772, la Galicie a fait partie de l'empire d'Autriche puis de l'Autriche-Hongrie jusqu'à 1918 (voir Royaume de Galicie et de Lodomérie).

Princes de Galicie 

 1084-1092 : Riourik (Przemyśl)
 1084-1024 : Volodar (Zvenyhorod, Przemyśl)
 1084-1124 : Vassylko (Terebovlia)
 1024-1041 : Ivan Vassylkovytch (Terebovlia)
 1124-1153 : Vladimirko de Galicie
 1153-1187 : Iaroslav  Osmomysl
 1187 : Oleg Iaroslavytchl
 1187-1188 : Vladimir  de Galicie
 1188-1189 : Roman le Grand (première fois)
 1189-1199 : Vladimir  de Galicie (deuxième fois)

Princes de la double principauté de Galicie-Volhynie 

 1199-1205 : Roman le Grand (seconde fois) 
 1205-1206 : Daniel de Galicie       (première fois)
 1205-1206 : Wassilko de Galicie 
 1206-1208 : Vladimir II de Galicie  (première fois)
 1208-1209 : Roman II de Galicie (première fois)
 1210 : Rostislav Riourikovitch
 1210 : Roman II de Galicie (deuxième fois)
 1210-1211 : Vladimir II de Galicie (seconde fois) 
 1211-1213 : Daniel de Galicie (deuxième fois)
 1214-1219 : Coloman de Galicie (première fois)
 1219 : Mstislav de Kiev dit le Téméraire (première fois)
 1219–1221 : Coloman de Galicie (seconde fois) 
 1221-1228 : Mstislav de Kiev dit le Téméraire (seconde fois)    
 1228-1230 : André de Galicie (première fois)
 1230-1232 : Daniel de Galicie (troisième fois)
 1232-1233 : André de Galicie (seconde fois)
 1233-1235 : Daniel de Galicie (quatrième fois)
 1235-1236 : Michel Ier de Kiev
 1236-1238 : Rostislav IV de Kiev

Rois de Galicie-Volhynie 

 1238-1264 : Daniel de Galicie (cinquième fois)
 1264-1269 : Chvarno de Galicie
 1269-1301 : Léon (Lev)  de Galicie
 1301-1308 : Georges (Youri)  de Galicie
 1308-1323 : André Ier de Galicie et Léon II
 1323-1340 : Boleslas Georges II de Galicie-Volhynie

Rois de Pologne 

En 1340, à la suite du décès de Boleslas Georges II de Galicie-Volhynie sans laisser d'héritier, la Galicie est conquise par Casimir III le Grand de Pologne. Il est remplacé par Louis  de Hongrie (Louis d'Anjou) qui porte le titre de « roi de Galicie et de Lodomérie ». Jusqu'à 1772, la Galicie fait partie de la Pologne.

Empereurs d'Autriche 

À la suite du premier partage de la Pologne en 1772, la Galicie revient à l'Empire autrichien et forme le Royaume de Galicie et de Lodomérie, un des royaumes constitutifs de l'Empire.

Histoire de l'Ukraine
Galicie
Souverains de Galicie
Liste de rois européens